Puchar Świata w biathlonie 2007/2008 był 31. edycją w historii tej dyscypliny sportu. Pierwsze zawody odbyły się 29 listopada w Kontiolahti, ostatnie zaś w Oslo 16 marca. Główną imprezą sezonu były mistrzostwa świata w Östersund. W porównaniu do poprzedniego sezonu nie zaplanowano startów w Lahti oraz w Osrblie, które zastąpione zostały występami w Pjongczangu oraz w Anterselvie.

Klasyfikację generalną kobiet po raz pierwszy w karierze wygrała Niemka Magdalena Neuner, która zdobyła również małą kryształową kulę w sprincie oraz biegu masowym. Drugie miejsce na podium zajęła reprezentantka Francji Sandrine Bailly, wygrywając jednocześnie klasyfikację biegu na dochodzenie. Andrea Henkel z Niemiec ukończyła sezon na trzecim miejscu. Jej rodaczka Martina Glagow zdobyła małą kryształową kulę w biegu indywidualnym. W Pucharze Narodów oraz w sztafecie najlepsze były biathlonistki Niemiec.

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Norweg Ole Einar Bjørndalen, dla którego była to już piąta kryształowa kula za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej pucharu świata. Poza tym Bjørndalen wygrał również klasyfikację sprintu, biegu masowego oraz biegu pościgowego. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Rosjanin Dmitrij Jaroszenko. Ostatni na podium był kolejny Norweg - Emil Hegle Svendsen. Francuz Vincent Defrasne triumfował w klasyfikacji biegu indywidualnego, co było jedyną konkurencją której nie wygrali Norwegowie, bowiem zajęli oni pierwsze miejsce zarówno w sztafecie jak i w Pucharze Narodów.

Kalendarz 
W sezonie 2007/2008 biathloniści rywalizowali w następujących miejscowościach:
  Kontiolahti (28 listopada – 2 grudnia 2007)
  Hochfilzen (6 – 9 grudnia 2007)
  Pokljuka (12 – 16 grudnia 2007)
  Oberhof (2 – 6 stycznia 2008)
  Ruhpolding (8 – 13 stycznia 2008)
  Anterselva (16 – 20 stycznia 2008)
   Östersund (8 – 17 lutego 2008) MŚ
  Pjongczang (22 lutego – 2 marca 2008)
  Chanty-Mansyjsk (5 – 9 marca 2008)
  Oslo/Holmenkollen (12 – 16 marca 2008)

Kobiety

Indywidualnie

Sztafety

Mistrzostwa świata

Klasyfikacje kobiet

Statystyki

Klasyfikaja ogólna 
Trzy najgorsze starty nie były liczone.

Bieg indywidualny

Bieg pościgowy

Bieg masowy

Sztafety

Puchar Narodów

Mężczyźni

Indywidualnie

Sztafety

Mistrzostwa świata

Klasyfikacje mężczyzn

Statystyki

Klasyfikacja ogólna 
Trzy najgorsze starty nie były liczone.

Bieg indywidualny

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg masowy

Sztafety

Puchar narodów

Sztafety mieszane

Wyniki Polaków

Indywidualnie

Drużynowo 
(do uzupełnienia)

Pozycje na podium

Statystyki ogólne 
Pierwsze zwycięstwo
  Tora Berger, 26, w jej szóstym sezonie – PŚ w Kontiolahti – bieg pościgowy;
  Dmitrij Jaroszenko 31, w jego szóstym sezonie – PŚ w Hochfilzen – sprint;
  Emil Hegle Svendsen, 22, w jego trzecim sezonie – PŚ w Pokljuce – bieg indywidualny;
  Jekatierina Jurjewa, 24, w jej trzecim sezonie – PŚ w Pokljuce – bieg indywidualny;
  Kaisa Varis, 32, w jej drugim sezonie – PŚ w Ruhpolding – sprint; również jej pierwsze podium indywidualnie
  Swietłana Slepcowa, 21, w jej drugim sezonie – PŚ w Ruhpolding – sprint;
  Solveig Rogstad, 25, w jej trzecim sezonie – PŚ w Ruhpolding – bieg pościgowy; również jej pierwsze podium inywidualnie
  Björn Ferry, 29, w jego siódmym sezonie – PŚ w Antholz-Anterselva – bieg pościgowy;
  Kathrin Hitzer, 21, w jej drugim sezonie – PŚ w Chanty-Mansyjsku – bieg pościgowy;
  Michal Šlesingr, 25, w jego siódmym sezonie – PŚ w Holmenkollen – bieg masowy;

Pierwszy raz na podium
  Carsten Pump, 31 lat, w jego szóstym sezonie – miejsce 3 w PŚ w Konitolahti – sprint
  Daniel Graf, 26 lat, w jego piątym sezonie – miejsce 3 w PŚ w Hochfilzen – bieg pościgowy
  Serhij Sedniew, 23 lat, w jego czwartym sezonie – miejsce 3 PŚ w Pokljuce – Bieg indywidualny
  Kaisa Mäkäräinen, 24 lat, w jej trzecim sezonie – miejsce 2 w PŚ w Pokljuce – sprint
  Olga Anisimowa, 35 lat, w jej szóstym sezonie – miejsce 2 w PŚ 4w Oberhofie – bieg masowy
  Maksim Maksimow, 28 lat, w jego drugim sezonie – miejsce 3 na Mistrzostwach Świata 2008 w Östersund – bieg indywidualny
  Friedrich Pinter, 30 lat, w jego siódmym sezonie – miejsce 3 w PŚ w Pjongczang – sprint

Zwycięzcy
  Ole Einar Bjørndalen, 7 w tym sezonie (81 ogółem) zwycięstw
  Emil Hegle Svendsen, 6 (6) zwycięstw
  Sandrine Bailly 4 (20) zwycięstwa
  Andrea Henkel, 4 (14) zwycięstwa
  Magdalena Neuner, 4 (11) zwycięstwa
  Michael Greis, 4 (9) zwycięstwa
  Swietłana Slepcowa, 3 (3) zwycięstwa
  Kati Wilhelm, 2 (18) zwycięstwa
  Martina Glagow, 2 (12) zwycięstwa
  Tomasz Sikora, 2 (4) zwycięstwa
  Iwan Czeriezow, 2 (3) zwycięstwa
  Tora Berger, 2 (2) zwycięstwa
  Jekatierina Jurjewa, 2 (2) zwycięstwa
  Kathrin Hitzer, 2 (2) zwycięstwa
  Vincent Defrasne, 1 (3) zwycięstwo
  Maksim Czudow, 1 (2) zwycięstwo
  Dmitrij Jaroszenko, 1 (1) zwycięstwo
  Solveig Rogstad, 1 (1) zwycięstwo
  Björn Ferry, 1 (1) zwycięstwo
  Michal Šlesingr, 1 (1) zwycięstwo
  Kaisa Varis, 1 (1) zwycięstwo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki sezonu 2007/2008 kobiet 
 Wyniki sezonu 2007/2008 mężczyzn 
 Klasyfikacje kobiet 
 Klasyfikacje mężczyzn 

!